Вулиця 8 Березня — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від вул. Гречківської, тягнеться на північ до вул. Чмиренка. Названа на честь свята 8 Березня.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 С.

Вулиці Сміли